Janówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Janówka, un village du powiat de Ząbkowice Śląskie

 dans la voïvodie de Łódź
 Janówka, un village du powiat de Bełchatów
 Janówka, un village du powiat de Łódź-est
 Janówka, un village du powiat de Piotrków

 dans la voïvodie de Lublin
 Janówka, un village de la gmina de Biała Podlaska
 Janówka, un village de la gmina de Piszczac
 Janówka, un village du powiat de Chełm
 Janówka, un village du powiat de Włodawa
 Janówka, un village du powiat de Zamość 

 dans la voïvodie d'Opole
 Janówka, un village du powiat de Kluczbork

 dans la voïvodie de Podlachie
 Janówka, un village du Powiat d'Augustów

 dans la voïvodie de Poméranie
 Janówka, un village